Pujols (Gironde)
Pujols (Lot-et-Garonne)
ook:
Pujols-sur-Ciron, Gironde
Les Pujols, Ariège